Plaatsen:
Baronie Liesveld, bestuurlijke eenheid in het voormalige graafschap Holland
Liesveld (gemeente), voormalige gemeente in Zuid-Holland
Liesveld (buurtschap), buurtschap in de gemeente Molenlanden
Liesveld (polder), polder in de gemeente Molenlanden, voormalig waterschap in de voormalige gemeente Liesveld
Liesveld (Vlaardingen), het winkelcentrum van de stad Vlaardingen

Personen:
Richard Liesveld, een Nederlandse voetbalscheidsrechter